Fabian steht für:

 Fabian (Name), männlicher Vor- und Familienname
 Fabianus, Heiliger und Papst
 Fabian (Roman), Roman von Erich Kästner
 zwei Verfilmungen des gleichnamigen Kästner-Romans:
 Fabian (1980) von Wolf Gremm
 Fabian oder Der Gang vor die Hunde von Dominik Graf
 Fabian Society, britische sozialistische Vereinigung

Fabian bzw. Fabián ist der Künstlername folgender Personen:

 Fabian (Sänger) (Fabiano Anthony Forte; * 1943), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Fabián (Fußballspieler) (Fabián Ruiz Peña; * 1996), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 San Fabian
 St. Fabian
 Fabjan